Sirophoma är ett släkte av svampar. Sirophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirophoma